Город над вольной Невой… — первая строчка и неофициальное название следующих песен:

 «Вечерняя песня» — песня В. П. Соловьёва-Седого на текст А. Д. Чуркина; неофициальный гимн Ленинграда.
 «Гимн болельщиков „Зенита“» — песня болельщиков футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), написанная на основе «Вечерней песни».